Ludwik Sabaudzki-Achaja  (ur. 1364 w Pinerolo, zm. 11 grudnia 1418 w Turynie) – władca Piemontu i tytularny książę Achai.

Życiorys 
Ludwik, syn Jakuba Sabaudzkiego-Achaja  (1315–1367) i Małgorzaty Beaujeu  (1346–1402), stał się księciem Achai i hrabią Piemontu w 1402 roku, po śmierci brata Amadeusza, który nie miał męskiego potomka.

Jego polityka była ukierunkowana na przywrócenie pokoju w Piemoncie, targanego przez zbyt wiele konfliktów, w które zaangażowani byli członkowie rodziny Sabaudzkiej, markizi Monferrato i markizi Saluzzo. Z Teodorem II Monferrato, który stracił Mondovi w 1396, podpisał dziesięcioletni pokój w 1403, w wyniku którego Małgorzata Sabaudzka wyszła za mąż za księcia Paleologa, w tym samym roku, książę Achai ożenił się z Boną Sabaudzką  (1388–1432), siostrą Amadeusza VIII. Jednak wojna z Monferrato wybucha już w 1411. Ludwik uniknął oddania Mondovi Teodorowi, osiągając w końcu pokój z domem margarabiów z Casale w 1413. Z Amadeuszem VIII podjął, w tym samym czasie, wyprawę przeciwko margrabiemu Ceva, który przysiągł wierność Paleologom.

W 1412, cesarz mianował go namiestnikiem cesarskim Piemontu: władca Niemiec odwiedził z tej okazji Turyn, w którym w końcu zaczyna działać Uniwersytet Turyński, ufundowany przez Ludwika w 1404 roku.

Po jego śmierci, w związku z brakiem spadkobierców Ludwika z prawego łoża, wygasa gałąź Achajska dynastii Sabaudzkiej, a wszystkie tytuły i dobra przeszły na Amadeusza VIII księcia Sabaudii.
Ludwik miał syna z nieprawego łoża, Ludwika (ok. 1390 – Lyon 1459), który otrzymał tytuł pana Racconigi i Migliabruna. Książę Amadeusz VIII ratyfikował akt dziedziczenia, a jego syn nadał Ludwikowi w 1443 lenno feudalne, tym samym uznając powstanie rodziny Sabaudzkiej-Racconigi. Ludwik przyjął imię Ludwik Sabaudzki-Racconigi .

Ordery 
 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) w 1409

Rodowód

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Dynastia sabaudzka
Książęta Achai
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1366
Zmarli w 1418
Ludzie urodzeni w Pinerolo